Blå måndag kan syfta på:

 Blå måndag (film) – en svensk film från 2001
 Blå måndag (bok) – en bok av Stig Claesson
 Blåmåndagen – ursprungligen måndagen efter fastlagssöndagen, numera även måndagen i stilla veckan